— японский генерал, начальник штаба воздушных сил самообороны Японии. В этой должности находился с 2012 по 2013 год.

Карьера 

Харухико Катаока родился и вырос в столице префектуры Хоккайдо, городе Саппоро. Окончил Национальную академию обороны Японии по направлению Военно воздушных сил в 1976 году. В Японских ВВС прошёл много должностей, а в январе 2012 года он стал начальником штаба Японии ВВС самообороны, заменив , который был повышен до должности начальника штаба Сил самообороны Японии.

Википедия:Биографии современников
Вооружённые силы Японии
Воздушные силы самообороны Японии
Родившиеся в 1952 году